Canalicchio ima više značenja:
 Canalicchio, Catania
 Canalicchio, Catanzaro
 Canalicchio, Perugia